

Cinema 
Palombella rossa – film italiano del 1989

Geografia 
Rione della Palombella – quartiere di Ancona

Persone
Giacomo Palombella – arcivescovo cattolico italiano
Massimo Palombella – direttore di coro italiano

Sport 
Palombella – un particolare tiro nella pallanuoto

Zoologia 
 Palombella – sinonimo regionale o letterario di colomba (la femmina del colombo)